Skybridge, pont à haubans reliant les villes de Surrey et New Westminster au Canada
 Skybridge, condominium de luxe situé dans le secteur communautaire de Near West Side à Chicago aux États-Unis.